Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mahesh Bhupathi e Leander Paes che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Fabrice Santoro 6-4, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (campioni)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (finale)

 Assente
 Pavel Vízner /  Fernon Wibier (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1998
ATP Tour 1998